Waylander est un personnage de fiction créé par l'auteur anglais David Gemmell. Il est le personnage principal des trois romans de la série Waylander : Waylander, Dans le royaume du loup, et Le héros dans l'ombre, faisant partie du Cycle Drenaï marqué par la guerre entre deux peuples, les Drenaïs et les Nadirs.

Le personnage 
Waylander est présenté comme l'un des plus grands assassins de son époque. Au cours de sa carrière de militaire, puis d'assassin, Waylander a acquis de solides connaissances dans le domaine de la guerre. Il est expérimenté au combat et il excelle particulièrement avec une arbalète entre les mains. Il est également extrêmement doué dans le maniement des dagues, aussi bien quand il s'agit de les lancer que de s'en servir au corps à corps, et est à peine moins doué avec une épée.

Vêtu de noir, il est armé d'une petite arbalète à double courbure, de nombreux couteaux et d'une épée courte. Son arbalète est le chef-d'œuvre d'un armurier Ventrian, conçue sur les indications de Waylander lui-même : la crosse est en ébène polie, les deux gâchettes (l'arbalète a deux coups) sont en bronze, et Waylander l'a payée une fortune en opales volées, en reconnaissance du travail fourni par l'armurier. Elle peut tirer deux coups mortels à une distance de six mètres.

Waylander personnage plus qu'humain aura fait vivre des aventures, peut-être son succès est dû au fait qu'il nous ressemble à tous de par sa douleur et sa souffrance. Avec lui on peut croire à la rédemption et au fait que tout peut s'arranger. Quand on veut on peut, cette charade si chère à Dakeyras (le véritable nom de Waylander) nous redonne de l'espoir même pendant les soirées et les périodes les plus tristes de notre vie.

Biographie de fiction 

Son véritable nom est Dakeyras. Waylander est encore un jeune soldat drenaï, lorsque son régiment reçoit pour mission de repousser des pillards, mais quelques cavaliers parviennent à passer et semer le chaos dans la région, massacrant ses trois enfants et sa femme.

Dakeyras se met alors en chasse pour retrouver chacun des assassins de sa famille et les tuer. Peu après la mort de sa première victime, il se retrouve en manque d'argent pour continuer sa traque. Il accepte alors une somme modique de la part d'un marchand pour tuer un rival. C'est ainsi que débute sa carrière d'assassin professionnel, et se fait connaitre sous le nom de Waylander. Il cherchera alors les autres hommes ayant massacré sa famille, ne les tuant jamais en moins d'une heure. Il a, pendant un temps, espéré pouvoir reprendre une vie normale après cela, cependant après sa vengeance personnelle assouvie, il poursuivit cette carrière d'assassin rémunéré, ne pouvant plus rien faire d'autre.

Il n'a pas de maison (du moins jusqu'au début du deuxième tome) afin de ne pas pouvoir être retrouvé facilement. Ses seules relations sont ses contacts, qui prennent des contrats pour lui, ainsi que quelques marchands chez lesquelles il place son argent, prend des contrats et investit dans des activités commerciales lucratives.

Un jour, Kaem, général aux ambitions démesurées d'un pays voisin appelé la Vagria, l'engage pour assassiner son propre roi, le fils du Roi Orien. Waylander exécute son contrat en abattant le souverain d'un carreau dans le dos pendant qu'il se promenait dans ses jardins et qu'il cueillait une fleur. Ce meurtre laisse un gout amer à Waylander, car ce jeune souverain se distingue de ses habituelles victimes, généralement corrompues, et symbolise le point "culminant" de sa descente aux enfers débutée par sa recherche de la vengeance. C'est en fuyant les soldats de Kaem, qui l'avait trahit pour ne pas le payer, qu'il rencontre un jeune prêtre torturé par des pillards et que débute l'histoire du premier tome de la série. Dès sa rencontre avec le prêtre, Dardalion, Waylander sera touché par sa pureté, et cessera au fil de l'histoire de ne se préoccuper que de ses intérêts personnels. Il ira jusqu'à rechercher l'Armure de Bronze, à laquelle on prête la vertu magique d'accorder la victoire au combat à son porteur, afin de la donner au général Drenaï Egel sur demande de son ancien porteur le roi Orien, qui n'est autre que le grand père de Niallad. L'Armure n'a en réalité aucun pouvoir, si ce n'est qu'elle est un symbole autour duquel ne manquera pas de se rallier le peuple Drenaï. Pendant ce temps, le prêtre Dardalion sera quant à lui atteint par le côté obscur de Waylander, et cessera d'être passif devant le mal et de se contenter de prêcher l'Amour et la Source pour fonder Les Trente, un ordre de prêtres-guerriers de La Source. Waylander rencontrera également au cours de cette aventure Danyal, victime avec ses enfants Culas, Miriel et Krylla de l'envahisseur vagrian, qu'il finira par prendre pour femme.

Après les évènements du premier tome, Waylander parviendra enfin à reprendre une vie à peu près normale avec sa nouvelle famille. Pour une courte durée, cependant : Danyal meurt après cinq ans de vie commune à la suite d'une chute de cheval. Krylla s'étant mariée entre le premier et le deuxième tome, Waylander qui a repris le nom de Dakeyras vit donc seul en compagnie de son autre fille adoptive Miriel. Leur paix sera troublée par la visite de plusieurs assassins, à la suite de la mise en place d'un contrat sur la tête de Waylander par le chef d'État Karnak. Waylander apprendra par la suite que la raison de ce contrat est le meurtre de Krylla et de son mari par Bodalen, le fils de Karnak, ce dernier craignant la vengeance de l'un des meilleurs assassins qui soit.

Après la mort de Bodasen et de Karnak, et après les évènements du deuxième tome, Waylander partira au Kydor pour mener la fin de son existence avec pour intention de partir dans un monde sans homme : les terres de l'ouest qu'il n'atteindra jamais d'ailleurs. Une prêtresse Unie, Ustarte, demandera son aide afin de lutter contre des démons voyageant entre les dimensions parallèles dans le but de détruire l'Humanité entière. Il parvient à vaincre leur chef, le sorcier immortel Deresh Karany, cependant il est mortellement et accidentellement blessé par le jeune Niallad, qui est le neveu du roi Orien assassiné par Waylander : en effet, sous le choc de la révélation de l'identité de l'Homme Gris, qui est le nom sous lequel est connu Waylander au Kydor, celui-ci lui tire dessus avec la propre arbalète de Waylander. Maintenu temporairement en vie par la magie d'Ustarte, il aura juste le temps de voyager dans une dimension parallèle à l'époque du meurtre de sa première famille et de l'empêcher, avant de mourir quelques secondes plus tard. Il réalisera donc son souhait le plus cher, et impossible à réaliser dans sa propre dimension, sa famille étant morte : la protéger.

Le personnage de Waylander est l'image même de la souffrance, puis de la rédemption. Sa souffrance a pour cause le massacre de sa première famille, mais aussi de manière plus générale son incapacité à protéger les gens qu'il aime (sa première famille, Danyal, Krylla...) malgré ses incroyables compétences martiales. Cependant la honte qu'il éprouvera après le meurtre de Niallad, ainsi que la rencontre avec Dardalion, le mèneront sur le chemin de la rédemption. Sa souffrance s'exprime par son désir, impossible étant donné que sa famille est morte, mais qu'il réussira pourtant à accomplir en allant dans une autre dimension : protéger sa famille.

Personnage de fantasy
Tueur à gages de fiction
Archer de fiction